Hollow (Charmed), een fictief wezen uit Charmed.
Hollow (film), een korte film uit 2006.
Hollow (lied), een lied van Pantera.
Hollow (Marvel), een personage uit Marvel Comics.
Hollow (2011), een Britse horrorfilm uit 2011 onder regie van Michael Axelgaard.
Hollow (2014), een Vietnamese horrorfilm uit 2014, origineel getiteld Doat Hon